CUZ est un code qui fait notamment référence à :
 Aéroport international Alejandro Velasco Astete, aéroport de Cuzco, au Pérou, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CUZ est un sigle qui fait notamment référence à :
 , une université zimbabwéenne.

Code IATA des aéroports